Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1888 se dispute du  au .

Lillian Scott, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à EM Mayne, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lillian Scott et Zilla Scott dans le Challenge Round.

En double mixte, la paire EM Mayne et Dudley Webb enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1887, EM Mayne, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau final 
Championne en titre 1887, la paire Lillian Scott - Zilla Scott est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1888
Sydney
1888 en Océanie
Mai 1888